Rusia a participat la Jocurile Olimpice de vară din 2012 din Londra, Regatul Unit în perioada 27 iulie - 12 august 2012, cu o delegație de 436 de sportivi care a concurat la 24 de sporturi. S-a aflat pe locul patru în clasamentul pe medalii.

Referințe
  Rusia la Jocurile Olimpice de vară din 2012  pe Sports Reference

Rusia la Jocurile Olimpice
Țări la Jocurile Olimpice de vară din 2012